Парахе ла Соледад има више значења:

 Парахе ла Соледад, Ел Аренал (Магдалена Апаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Парахе ла Соледад (Сан Лорензо Какаотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику